Spewack peut être le patronyme de :
 Samuel Spewack (1899-1971), scénariste et dramaturge américain d'origine ukrainienne
 Bella Spewack (1899-1990), scénariste et dramaturge américaine d'origine roumaine, épouse de Samuel

Homonymie de patronyme